US Open 2001 – ostatni, czwarty w sezonie tenisowy turniej wielkoszlemowy, który odbywał się pomiędzy 27 sierpnia a 9 września, na twardych kortach nowojorskiego USTA Billie Jean King National Tennis Center. Była to 121. edycja rozgrywek.

Na obiekcie Flushing Meadows nowym mistrzem został Lleyton Hewitt, który pokonał mającego wówczas cztery zwycięstwa w turnieju Pete'a Samprasa. Dla Hewitta był to pierwszy tytuł w zawodach tej rangi. Venus Williams wygrała rozgrywki gry pojedynczej kobiet, broniąc tym samym mistrzostwa z 2000 roku. Turniej deblowy u mężczyzn zakończył się triumfem Wayne'a Blacka i Kevina Ullyetta. Dla obu tenisistów były to pierwsze tytuły kategorii wielkoszlemowej. Debel kobiecy zwyciężyły Lisa Raymond wspólnie z Rennae Stubbs. Zawodniczki zdobyły puchar US Open po raz pierwszy, a dodatkowo był to ich trzeci wielkoszlemowy końcowy sukces.

Turnieje seniorskie

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Turnieje juniorskie

Gra pojedyncza chłopców

Gra pojedyncza dziewcząt

Gra podwójna chłopców

Gra podwójna dziewcząt

Bibliografia 
 
 

US Open 2001
2001 w stanie Nowy Jork